Kallmann ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Kallmann (1853–1938), deutscher Rechtsanwalt, Vater des Hartmut
 Franz Josef Kallmann (1897–1965), deutscher Psychiater
 Gerhard Kallmann (1915–2012), US-amerikanischer Architekt
 Günter Kallmann (1927–2016), deutscher Sänger, Komponist und Chorleiter
 Hans Jürgen Kallmann (1908–1991), deutscher Maler
 Hartmut Kallmann (1896–1978), deutscher Physiker, in den USA lebend, Sohn des Felix
 Helmut Kallmann (1922–2012), kanadischer Musikhistoriker und Bibliothekar

 Marx Kallmann (1795–1865), württembergischer Rabbiner
 Rainer Kallmann (1941–2021), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Sabine Kallmann (* 1949), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin

Siehe auch:
 Kallmann-Museum
 Kallmann-Syndrom
 Kallman